Мужская сборная Дании по гандболу () — национальная команда Дании по гандболу, выступающая на летних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, а также в других турнирах и товарищеских матчах. Олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира 2019 и 2021 годов, двукратный чемпион Европы (2008 и 2012).

На Олимпийских играх сборная Дании выступает с 1972 года: в 2016 году она одержала первую победу на Олимпийских играх, одолев двукратных чемпионов Игр — французов. На чемпионатах мира датские гандболисты завоёвывали золотые медали трижды подряд в 2019, 2021 и 2023 годах, трижды — серебряные (1967, 2011 и 2013) и один раз бронзовые — в 2007 году.

Рекорды по количеству игр за национальную сборную и по количеству набранных очков принадлежат Ларсу Кристиансену. Он также стал одним из лучших бомбардиров на победном чемпионате Европы 2008 года.

Датская сборная ещё с 1930-х годов считалась одним из лидеров мирового гандбола, но вплоть до 2008 года им не удавалось победить ни на Олимпийских, играх, ни на чемпионатах мира или Европы. Однако за последующие 11 лет им удалось выиграть все три главные турнира мирового гандбола: в 2008 и 2012 годах они стали чемпионами Европы, в 2016 году скандинавская команда впервые в своей истории завоевала медали на Олимпийских играх, и они сразу оказались золотыми, а в 2019 году сборная Дании выиграли домашний чемпионат мира, проводившийся совместной с Германией. При этом именно на чемпионате мира датчане впервые в своей истории сумели выиграть все матчи на турнире, одержав 10 побед в 10 играх. Целый ряд игроков сумел выиграть в составе сборной все три турнира, среди которых можно выделить таких гандболистов как Миккель Хансен, Никлас Ландин Якобсен, Рене Тофт Хансен, Хенрик Тофт Хансен, Лассе Сван.

Статистика выступлений

Чемпионаты мира 

 *Звёздочкой отмечены матчи, исход которых решился в серии пенальти.

Чемпионаты Европы 

 *В ничьи входят и матчи, исход которых решился в серии пенальти.
 **Золотой фон ячеек означает победу в чемпионате. Красной рамкой выделены домашние первенства.

Олимпийские игры 
 1972 — 13-е место
 1976 — 8-е место
 1980 — 9-е место
 1984 — 4-е место
 1988 — Не участвовали
 1992 — Не участвовали
 1996 — Не участвовали
 2000 — Не участвовали
 2004 — Не участвовали
 2008 — 7-е место
 2012 — 6-е место
 2016 — 1-е место
 2020 — 2-е место

В первом гандбольном олимпийском турнире 1936 года сборная Дании не участвовала, однако участвовала в показательных выступлениях в 1952 году, проиграв Швеции в выставочном матче.

См. также 
 Женская сборная Дании по гандболу

Примечания

Ссылки 

 Федерация гандбола Дании
 IHF profile

Дания
Сборные Дании
Гандбол в Дании